Кубок Дэ́виса () — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Команды теннисистов из различных стран играют матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира. Текущий обладатель Кубка — сборная России.

Аналогичный турнир для женских команд — Кубок Билли Джин Кинг (ранее известный как Кубок Федерации).

История 
В 1899 году у четырёх студентов Гарвардского университета зародилась идея проведения теннисного турнира, в котором участвуют национальные сборные команды. Один из них — Дуайт Дэвис, разработал схему проведения турнира и купил на собственные деньги приз для победителя — серебряный кубок.

Первый турнир состоялся в Бруклайне (штат Массачусетс) в 1900 году, и в нём приняли участие сборные США и Великобритании. Сам Дэвис играл в команде США, которая неожиданно победила, выиграв первые три матча. В следующем году турнир не проводился, а в 1902 году снова выиграла команда США.

В 1904 году США не выставили своей команды, и в розыгрыш была включена Бельгия, а затем Австралия и Франция. К 1905 году участниками турнира стали команды Бельгии, Австрии, Франции и Австралазии (объединённой команды Австралии и Новой Зеландии, которые выступали вместе по 1922 год). В 1913 году играло восемь, в 1939 году — более 30 стран. За период с 1900 по 1939 годы кубок разыгрывался 34 раза (не было розыгрыша в 1901, 1910, 1915—1918 гг. До 1946 года кубок доставался только четырем странам. Наибольшее число побед у США — 12, Англия выигрывала 9 раз, Австралия — 7, Франция — 6. Команда США во главе с Уильямом Тилденом 7 лет подряд владела призом. Франция в период спортивного расцвета своих знаменитых «четырех мушкетеров» — Коше, Лякоста, Боротра и Брюньона — обладала им 6 лет. По четыре победы подряд одерживали Англия, опиравшаяся на талант Фреда Перри, и Австралия, благодаря двум знаменитым игрокам — Норману Бруксу и Энтони Уайлдингу.

Турнир изначально назывался International Lawn Tennis Challenge, своё современное название он получил после смерти Дуайта Дэвиса в 1945 году. До 1979 года проводился независимым оргкомитетом, когда по его просьбе перешёл под управление ITF. В юбилейный 100-й год проведения в турнире приняли участие национальные команды 129 стран.

Формат турнира

Структура (2012—2018) 
Матчи Кубка Дэвиса проводятся между командами, разделёнными на разные уровни и группы. Победители и аутсайдеры в группах переходят в следующем сезоне на другой уровень.

Первый уровень представлен Мировой группой (), матчи в ней проводятся по олимпийской системе (проигравшая команда выбывает из турнира). Последующие уровни разделены по зонам: Америка, Европа/Африка, Азия/Океания. Зоны Америка и Европа/Африка содержат 3 группы, а зона Азия/Океания содержит четыре группы. Две высшие группы проводят турнир по олимпийской системе, третья и четвертая группы — по круговой. Победители группы переходят на уровень выше, проигравшие — на уровень ниже (за исключением последних групп). Победители Первой группы играют квалификационный турнир с аутсайдерами Мировой группы за право выступать на высшем уровне в следующем сезоне.

Правила проведения матчей 
В каждом раунде турнира две команды играют пять матчей в течение трёх дней, обычно, с пятницы по воскресенье. Для победы необходимо выиграть минимум три матча из пяти. Первые два матча — одиночные, проводятся в первый день. Во второй день проводится парный матч. Последние два матча — одиночные, проводятся в третий день. В них традиционно играют участники первого дня, сменив соперников. Ранее разрешалось заменить игрока в последних двух матчах, если только победитель раунда был уже определён после первых трёх матчей. Сейчас командам разрешается в последний день выставить теннисистов на собственное усмотрение, с условием, что состав соперников не будет повторять матчи первого дня.

Нет никаких требований, кто из спортсменов должен играть парный матч. Это может быть любой из игроков, выступающих в одиночных играх, два любых других игрока (обычно, специалисты парной игры) или их комбинация.

Матчи проводятся в пяти сетах, пятый сет играется без тай-брейка до победы в 2 геймах. Если одна из команд обеспечила себе победу до того, как были сыграны все пять матчей, то оставшиеся матчи проводятся в трёх сетах, как не влияющие на исход раунда.

Международная федерация тенниса (ITF) внесла изменения в правила проведения матчей в рамках соревнований. На заседании ITF в Сантьяго было принято решение о введении тай-брейка в пятом сете. . Данное решение вызвано критикой, обрушившейся на ITF после одиночного поединка Леонардо Майера с Жуаном Соузой в рамках противостояния Аргентина-Бразилия. Матч продолжался 6 часов 42 минуты, из которых 2 часа 30 минут пришлись на пятую партию.

Изменение формата с 2019 года 
Съезд Международной федерации тенниса в Орландо (США) 16 августа 2018 года утвердил изменения в формате Кубка Дэвиса, который с 2019 года будет называться World Cup of Tennis Finals. Мировая группа, состоящая из 18 команд, будет разыгрывать основной трофей в течение недели в конце ноября. В число команд Мировой группы будут входить четыре полуфиналиста предыдущего сезона, 12 команд, отобраных по результатам квалификационных стыковых встреч в феврале, и двух команд, получающих уайлд-кард от организаторов перед квалификационным раундом. Команды, участвующие в финальном турнире, будут разделены на шесть групп, из которых в четвертьфиналы плей-офф выходят шесть победителей и две команды с лучшими результатами из оставшихся. Каждый матч будет состоять из двух одиночных и одной парной встречи, при этом все встречи будут играться до победы в двух сетах. Первый розыгрыш турнира в новом формате пройдёт в Мадриде (Испания) или Лилле (Франция) с 18 по 24 ноября 2019 года. Две худших команды по итогам группового этапа в следующем сезоне отправляются в зональные турниры, а остальные восемь получают автоматическое право на участие в следующем квалификационном этапе.

Рекорды и статистика

Победители 

За время проведения соревнования пятнадцать стран смогли выиграть хотя бы один чемпионский титул.

См. также 
 Юниорский командный турнир ITF

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт